'''Martinskyrkan kan avse:

 Martinskyrkan, Stavanger – en kyrkobyggnad i Stavanger i Norge
 Martinskyrkan, Åbo – en kyrka i Åbo i Finland